Монкста́ун ():
 Монкстаун (Антрим) — город в Северной Ирландии
 Монкстаун (Дублин) — городок в Ирландской Республике, графство Дублин (пригород Дублина)
 Монкстаун (Корк) — город в Ирландской Республике, графство Корк
 Монкстаун (Дун-Лэаре-Ратдаун) — пригород в Ирландии
  — колледж христианских братьев в Дублине.